The Real New Fall LP — двадцать четвёртый студийный альбом британской рок-группы The Fall, выпущенный в октябре 2003 года в Великобритании записывающей компанией Action Records. В 2004 году альбом вышел в США на Narnack Records с несколько изменённым списком композиций.

Об альбоме 
Первоначально альбом предполагалось назвать Country on the Click. Однако треки, записанные в декабре 2002 — январе 2002 годов и смикшированные Грантом Шоубизом и Джимом Уоттсом, в феврале 2003 года появились в Интернете. После этого Марк Э. Смит частично ремикшировал, перезаписал и перегруппировал альбом, выпустив его как «Настоящий альбом The Fall». Первоначальный вариант заголовка сохранился на «ребре» CD.

Список композиций

Британская версия 
 «Green Eyed Loco-Man» (Mark E. Smith, Jim Watts) — 3:47
 «Mountain Energei» (Dave Milner, Smith) — 3:22
 «Theme From Sparta F.C.» (Ben Pritchard, Smith, Watts) — 3:43
 «Contraflow» (Smith, Watts) — 4:06
 «Last Commands of Xyralothep Via M.E.S.» (Milner, Smith) — 3:20
 «Open the Boxoctosis #2» (Smith, Watts) — 3:46
 «Janet, Johnny + James» (Pritchard, Smith) — 4:15
 «The Past #2» (Smith, Watts) — 2:20
 «Loop41 `Houston» (Lee Hazlewood) — 3:20
 «Mike’s Love Xexagon» (Smith, Watts) — 4:59
 «Proteinprotection» (Milner, Pritchard, Smith, Watts) — 3:19
 «Recovery Kit» (Pritchard, Smith) — 3:58

Американская версия 
В США альбом вышел под другой обложкой и с сокращёнными заголовками нескольких песен (в остальном оставленных без изменений). В альбом вошли альтернативные версии «Sparta 2#» и «Recovery Kit 2#». «Mod Mock Goth» и «Portugal» не были включены в британскую версию альбома, но издавались как би-сайды и экстра-треки в британских синглах группы.

 «Green Eyed» (Mark E. Smith, Jim Watts) — 3:46
 «Mountain» (Dave Milner, Smith) — 3:22
 «Sparta 2#» (Ben Pritchard, Smith, Watts) — 3:49
 «Contraflow» (Smith, Watts) — 4:05
 «Xralothep» (Milner, Smith) — 3:20
 «Janet vs. Johnny» (Pritchard, Smith) — 4:15
 «Boxoctosis» (Smith, Watts) — 3:45
 «The Past» (Smith, Watts) — 2:19
 «Mod Mock Goth» (Smith, Elenor Poulou) — 4:12
 «Protein Protection» (Milner, Pritchard, Smith, Watts) — 3:17
 «Mike’s Love Hexagon» (Smith, Watts) — 4:59
 «41.Loop / Houston» (Lee Hazlewood) — 3:28
 «Portugal» (Smith, Simon Archer, Milner, Poulou, Pritchard) — 3:37
 «Recovery Kit 2#» (Pritchard, Smith, S. Beswick, Rob Lally) — 4:03

Оригинальный трек-лист 
 «Theme From Sparta F.C.» (Ben Pritchard, Smith, Watts) — 3:48
 «Proteinprotection» (Milner, Pritchard, Smith, Watts) — 3:19
 «Mountain Energei» (Dave Milner, Smith) — 3:29
 «Contraflow» (Smith, Watts) — 4:41
 «Green Eyed Loco-Man» (Smith, Watts) — 3:57
 «Last Commands of Xyralothep Via M.E.S.» (Milner, Smith) — 3:20
 «Boxoctosis» (Smith, Watts) — 3:40
 «Ho(e)uston» (Lee Hazlewood) — 3:20
 «The Past» (Smith, Watts) — 2:20
 «Mike’s Love Xexagon» (Smith, Watts) — 5:15
 «Recovery Kit» (Pritchard, Smith) — 4:10
 «Susan Vs Youthclub» (Dave Milner, Smith) — 3.40

Участники записи 
 Mark E. Smith — вокал
 Ben Pritchard — гитара, бэк-вокал
 Jim Watts — бас-гитара, гитара, программинг
 Dave Milner — ударные, бэк-вокал, вокал («Portugal»)
 Elena Poulou — клавишные, бэк-вокал
 Simon «Ding» Archer — бас-гитара («Green Eyed Loco Man», «Sparta 2#», «Mad Mock Goth», «Portugal»
 S. Beswick — клавишные («Recovery Kit»)
 Ed Blaney — бэк-вокал

Примечания 

Альбомы 2003 года
Альбомы The Fall
Альбомы Narnack Records